Мото Гран-Прі Великої Британії 2015 року, офіційна назва Octo British Grand Prix — дванадцятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2015, який відбувся 28—30 серпня 2015 року на автодромі Сільверстоун, розташованому поруч з однойменним селом у Англії, Велика Британія.

MotoGP 
До участі у змаганнях повернулася команда «Forward Racing», яка через фінансові проблеми пропустила Гран-Прі Індіанаполіса, місце Штефана Брадля у її складі зайняв Клаудіо Корті. Також до участі у змаганнях повернувся Карел Абрахам, який відновився від травми.

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся у гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2 
На етапі по вайлд-кард виступив британський гонщик Бредлі Рей (команда «FAB-Racing»), а травмованого Франко Морбіделлі в команді «Italtrans Racing Team» замінив Федеріко Карікасуло.

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся у гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3 
У гонці по вайлд-кард узяли участь гонщики Таз Тейлор та Люк Хеджер. Напередодні етапу також стало відомо, що команда «RBA Racing Team» та гонщик Ніклас Айо розірвали контракт і він припинив свою участь у змаганнях в цьому сезоні.

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Великої Британії
2015
Велика Британія
Серпень 2015